L'équipe de Somalie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs somaliens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération somalienne de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres

Liens externes 

Somalie
Basket-ball en Somalie
Équipe de Somalie